Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна — медицинская организация, занимающаяся диагностикой и лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также научной деятельностью, связанной с проблемами этих заболеваний. Основан в 1946 году. Расположен в Центральном районе Новосибирска.

Название 
Научно-исследовательскому институту присвоено имя Я. Л. Цивьяна, известного советского хирурга и ортопеда-травматолога, основоположника советской школы вертебрологии.

История 
Датой создания ННИИТО считается 9 апреля 1946 года, приказом Минздрава РСФСР № 141-а от 6.4.1946 открывается НИИ ВОСХИТО. Базой для основания института стал эвакогоспиталь № 1239, располагавшийся в здании книготоргового техникума на ул. Фрунзе, 17.

Первое десятилетие институт осуществлял хирургическую реабилитацию людей, получивших различные ранения в годы войны. Научные исследования тех лет носили исключительно прикладной характер. В это время в институте работали такие известные хирурги как Г. Л. Эпштейн, Л. Г. Школьников, Ф. И. Машанский, доцент С. И. Кутновский и т. д. С первых лет функционирования учреждения здесь работали Я. Л. Цивьян и К. И. Харитонова, будущая директор института.

В 1957 году НИИ ВОСХИТО переименовывают в Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии. В этом же году при институте учреждается межобластной центр по борьбе с полиомиелитом для Западной Сибири.

История института 1960-х годов связана с двумя известными засл. деятелями науки РСФСР: директор института, профессор Ксения Ивановна Харитонова, основывает в эти годы научную школу нейрохирургов, а профессор Я. Л. Цивьян — школу хирургов-вертебрологов.

В 1973 году основан центр по борьбе с детским калечеством.

В 1987 году при институте появляется республиканский вертебрологический центр, который в 1999 году был переименован в Центр патологии позвоночника МЗ РФ.

В 2012 году ННИИТО получает статус референтной клиники AOSpine и входит в Европейскую региональную сеть центров AOSpine.

В 2015 году в ННИИТО впервые в России был имплантирован эндопротез из нанокерамики отечественного производства.

Структура 
Структуру института формируют клинические, научные и лечебно-диагностические подразделения.

Клинические отделения 
Клиника детской и подростковой вертебрологии — отделение, занимающееся лечением всех видов деформаций позвоночника. Здесь проводят лечение врожденных деформаций позвоночника, прогрессирующего сколиоза подростков, тяжелых форм идиопатического сколиоза, кифоза на почве болезни Шойермана, сколиозов на почве нейрофиброматоза, инфантильных и ювенильных сколиозов, паралитических сколиозов.

Клиника детской ортопедии — отделение, выполняющее хирургические вмешательства детям и подросткам с врожденными или приобретенными патологиями опорно-двигательной системы, рецидивами, посттравматическими дефектами и деформациями вследствие хирургических операций и т. д. Клиника получила большой опыт в борьбе с последствиями полиомиелита и в лечении пациентов, страдающих детским церебральным параличом. Одно из перспективных направлений клиники — лечение эквино-плано-вальгусной деформации стоп детей и подростков.

Клиника травматологии и позвоночно-спинномозговой травмы — клиника, основными направлениями которой являются диагностика и хирургические вмешательства при деформациях и повреждениях позвоночника, спинного мозга и конечностей. Помощь оказывается детям от 12 лет и взрослым больным. В год клиника осуществляет более 700 операций позвоночника, спинного мозга и конечностей.

Клиника эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов — отделение, занимающееся хирургическим лечением ортопедических заболеваний (в основном патологией суставов). В состав клиники входят следующие подотделы: отделение эндопротезирования тазобедренного сустава и осложнений эндопротезирования суставов, отделение эндопротезирования коленного сустава, отделение эндоскопической хирургии суставов, отделение хирургии суставов верхней конечности, отделение хирургии стопы и голеностопного сустава.

Клиника нейровертебрологии — отделение, оказывающее плановую хирургическую помощь людям с дегенеративными болезнями позвоночника. В год осуществляется около 1200 хирургических операций позвоночника.

Клиника нейрохирургии — клиника, созданная в 1950 году. Является одной из самых старых на территории Сибири. Занимается вопросами нейроонкологии. Основные направления лечения: опухоли головного мозга, опухоли основания черепа, опухоли хиазмально-селлярной области, опухоли спинного мозга и позвоночника, врожденная и приобретённая водянка головного мозга, аномалия Арнольда-Киари, сирингомиелия, патология периферической нервной системы, опухоли орбиты, дефекты костей черепа (включая дефекты лицевого скелета).

Служба анестезиологии и реанимации — отделение в состав которого входят: отделение анестезиологии и реанимации, отделение реанимации и интенсивной терапии.

Отделение восстановительного лечения — отделение, занимающееся консультативной помощью и проведением консервативной терапии. В его состав входят: кабинеты физиотерапии, залы лечебной физкультуры, кабинеты массажа.

Научные подразделения 
 диссертационный совет
 учёный совет
 совет молодых учёных
 ассоциация хирургов-вертебрологов
 лаборатория заготовки и консервации биотканей
 научно-исследовательские подразделения

Диагностика 
 лучевая диагностика
 функциональная диагностика
 клинико-биохимическая лаборатория

Директора института 
 Симон Леонтьевич Шнейдер (1946—1951)
Метелкин Дмитрий Петрович (1951—1970)
 Ксения Ивановна Харитонова (1970—1986)
 Николай Гаврилович Фомичев (1986—2006)
 Михаил Анатольевич Садовой (2006—2018)
 Кирилова Ирина Анатольевна (c апреля 2018), врио.
Корыткин Андрей Александрович (и.о. с октября 2019 года, директор с июня 2020 года)

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Новосибирск. Институт травматологии и ортопедии МЗ РФ. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. — 378 с. — ISBN 5-7620-0968-8.

Ссылки 
 Официальный сайт ННИИТО.
 В Новосибирском НИИТО пациентов ставят на ноги через два дня после операции.
 Наука в Сибири. Впервые в России имплантирован сустав из отечественной нанокерамики.

Больницы Новосибирска
Наука в Новосибирске
Центральный район Новосибирска
Медицинские научно-исследовательские институты
Травматология